Berg (tradus din limba germană ca munte) poate să însemne:

Patronime 
 Aksel Berg (1893-1979), matematician, inginer și ofițer rus sovietic
 Alban Berg (1885-1935), compozitor austriac
 Henning Berg (n. 1969), fotbalist și antrenor norvegian
 Jonatan Berg (n. 1985), fotbalist suedez
 Lev Berg (1876-1950), geograf și biolog sovietic
 Margrietus van den Berg (n. 1946), politician olandez
 Otto Berg (1873-1939), om de știință german
 Paul Berg (1926-2023), chimist american, laureat al Premiului Nobel pentru chimie (1980)
 Peter Berg (n. 1962), actor american, regizor, producător și scenarist.

Toponime

Elveția 
 Berg (Berg TG), comună în cantonul Thurgau, Elveția
 Berg (Berg SG), comună în cantonul St. Gallen, Elveția

Franța 
 Berg, comună în departamentul Bas-Rhin

Germania 
 Berg (Oberfranken), o comună din districtul Hof, landul Bavaria
 Berg (Starnberger See), o comună din districtul Starnberg, landul Bavaria
 Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, o comună din districtul Neumarkt in der Oberpfalz, landul Bavaria
 Berg im Gau, o comună din districtul Neuburg-Schrobenhausen, landul Bavaria
 Berg (Schussental), o comună din districtul Ravensburg, landul Baden-Württemberg
 Berg (bei Ahrweiler)
 Berg (Taunus)
 Berg (Pfalz)
 Bobenheim am Berg
 Herxheim am Berg
 Weisenheim am Berg

Norvegia 
 Berg, comună în Norvegia
Berg, Nordland, un sat din comuna Sømna
Berg, Østfold, o fostă comună din provincia Østfold
Berg, Oslo, un cartier al orașului Oslo
Berg (stație), o stație de metro din Oslo

Olanda 
 Berg, localitate în comuna olandeză Valkenburg aan de Geul

Suedia 
 Berg, comună în Suedia

Altele 
 berg Computers, o companie din Timișoara

Nume compuse 
 Berg-sur-Moselle, comună franceză
 Berg im Gau, comună germană
 Berg am Ichel, comună în Elveția

Vezi și 
 Berger
 Bergen

Nume de familie
Nume de familie germane
Nume de familie evreiești
Toponime germane